Mariusz Jop (Ostrowiec Świętokrzyski, 3 de agosto de 1978) é um ex-futebolista polonês.

Ligações externas 

  Mariusz Jop (90minut.pl)

Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do Widzew Łódź
Futebolistas do FC Moscou
Futebolistas do Klub Sportowy Górnik Zabrze